Les élections législatives saint-marinaises de 1998 se sont déroulées le .

Résultats

À l'issue du scrutin, la majorité sortante, formée des chrétiens-démocrates et des socialistes, est reconduite, avec 39 sièges. Cependant, en 2000, les socialistes quittent le gouvernement. Les démocrates-chrétiens s'entendent alors avec les progressistes démocrates et les Socialistes pour la réforme. Les deux derniers fusionnent en 2001, pour créer le Parti des démocrates.

Notes et références

Liens 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, legislatives
1998
1998 à Saint-Marin
Politique en mai 1998